Luca D'Ascia – scrittore e critico italiano
Silvio d'Ascia – architetto italiano